Numele Haller se poate referi la:
 Albrecht von Haller (1708–1777), savant universal și poet elvețian
 Gusztáv Haller (1913–1919), primar al Clujului 
 Ioan Haller (1692–1756), guvernator al Transilvaniei (1734–1755)
 Károly Haller (1884–1886), primar al Clujului 
 Peter Haller (1500-1569), primar al Sibiului
 Ștefan Haller (* ? – 1710), guvernator al Transilvaniei (1709–1710)
 József Haller (1935–2017), artist plastic din România

Vezi și 
 Bastionul Haller din Sibiu, monument istoric și de arhitectură
 Castelul Haller din Coplean, monument istoric din județul Cluj
 Castelul Haller din Sânpaul, monument istoric din județul Mureș
 Casa Haller din Sibiu, una din cele mai importante case de locuit din Piața Mare din Sibiu
 Listă de guvernatori ai Transilvaniei
 Armata lui Haller

Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania